Офіційними мовами Республіки Кіпр є грецька та турецька.  На Північному Кіпрі конституцією 1983 року єдиною офіційною мовою стала турецька   Повсякденною розмовною мовою (народною мовою) більшості населення є кіпрська грецька мова, а мовою турецьких кіпріотів є кіпрсько-турецька. В офіційних цілях використовуються стандартні мови (стандартна новогрецька та стандартна турецька).

Три «релігійні групи» визнані конституцією; дві мають свою мову: вірменська (мова вірменських кіпріотів) та кіпрська арабська (мова маронітських кіпріотів). Іноді Курбетча, мова курбетів, кіпрських ромів, включається поряд з двома іншими в літературі, але офіційно не визнається в жодній якості .

Під час перепису населення Республіки 2011 року було зафіксовано 679 883 носіїв грецької мови, 34 814 англійської, 24 270 румунської, 20 984 російської та 18 388 болгарської мов із загальної кількості 840 407. Після вторгнення турецьких військ у 1974 році Кіпр фактично був розділений на дві мовно близькі до однорідності області: турецькомовний північ та грекомовний південь  лише 1405 носіїв турецької мови проживають на території, контрольованій республікою. 

Мови Кіпру історично впливали одна на одну; Кіпрські греки та кіпрські турецькі значні позики позичали один у одного, а кіпрська грецька допомогла сформувати фонологію кіпрської арабської мови

Кіпрський діалект грецької мови 
Спочатку грецьку мову перевезли на Кіпр грецькі поселенці в 12-11 століттях до н. е.  . Найбільш ранній відомий кіпрський грецький напис датується бл. 1000 р. до н. е.   Сучасна кіпрська грецька - рідна мова кіпріотів-греків - еволюціонувала з пізнішої середньогрецької мови, під впливом мов багатьох колонізаторів острова. Помітно відрізняється від стандартної сучасної грецької мови , особливо своєю фонологією, морфологією та словниковим запасом, і може бути важко зрозумілою носіям інших різновидів грецької мови [11]: 1886, або навіть може бути незрозумілою для деяких.   Має літературну традицію, яка процвітала до османського завоювання 1571 року. 

Стандартна грецька мова є мовою викладання в освіті кіпрських греків з кінця 19 століття і є мовою, що використовується в грекомовних засобах масової інформації в країні (правда, у впізнаваній кіпрській формі) .

Багато кіпріотів-турків традиційно (до 1974 р.) вільно нею володіли.

Кіпрський діалект турецької мови 
Кіпрсько-турецька мова, що походить з Анатолії та еволюціонувала протягом чотирьох століть, є народною мовою, якою говорять кіпріоти з османським походженням, а також кіпріоти, які прийняли іслам під час османського панування . .

Кіпрська турецька мова складається з поєднання османської турецької мови та діалекту Йорук, на якому говорять у горах Тавр на півдні Туреччини. Крім того, поглинула вплив грецької, італійської та англійської мов. Кіпрська турецька взаєморозуміється зі стандартною турецькою.

Мови меншин 
Дві мови меншин охоплюються Європейською хартією регіональних мов або мов меншин на Кіпрі, вірменською та кіпрською арабською .

Вірменський діалект 
Вірмени населяли Кіпр з шостого століття нашої ери, але ще близько 9000 прибули з Туреччини на початку 20 століття, щоб уникнути Геноциду вірмен. З них більшість переїхала до інших країн. Сьогодні західно-вірменська мова викладається у вірменських школах і є першою мовою для близько 3000 людей вірменського походження в Республіці. Кіпріоти-вірмени часто є двомовними - розмовляють грецькою та вірменською мовами.  У 2014 році повідомлялося, що в районах, підконтрольних Республіці Кіпр, є 668 носіїв вірменської першомовної мови (із загальної кількості 1831 кіпріотських вірмен)

Кіпрсько-арабська мова 
Не зовсім зрозуміло, коли арабська вперше пробилася на Кіпр, але відомо, що носії арабської мови емігрували з Леванту в кінці 12 століття нашої ери.  Сьогодні кіпрська арабська відмирає, докладають зусилля щоб оживити її. На ній говорять приблизно 900 кіпрських маронітів, усім старше 30 років. Кормакітіс був давнім оплотом мови, але більшість маронітів переїхали на південь.

Курбетча 
Існує невідома кількість ромів, які говорять на Курбетчі (або Гурбетчі) - креолі зі словниковим запасом, переважно ромською та кіпрською турецькою граматикою, що мешкає на Північному Кіпрі. Курбетча не охороняється Хартією, і її мало вивчали .

Іноземні мови 
Володіння англійською мовою є високим (вище, ніж у багатьох інших європейських країнах), і кіпріоти, які здобувають освіту англійською мовою, можуть переключатися між кіпрською грецькою та англійською мовами. Англійські особливості на дорожніх знаках, загальнодоступних повідомленнях, в рекламі тощо  Англійська була єдиною офіційною мовою під час британського колоніального правління (до 1960 р.) І продовжувала використовуватися (де-факто) в судах до 1989 р. і в законодавчих органах до 1963 р.  . 80,4% жителів Кіпру, як повідомляється, володіють англійською мовою на рівні L2, 10,8% французької, 4,6% німецької, 2,8% російської, та 2,0% іспанської. За даними Євробарометра, 76% жителів Кіпру знають англійську, 12% - французьку та 5% - німецьку мови .

Уроки іноземних мов стають обов’язковими у віці 9 років (2008).

Вимерлі мови

Кіпро-мінойський склад та попередні мови 
Вважається, що письмова мова вперше з'явилася на Кіпрі в 16 столітті до н. е. Із ще не розшифрованою кіпро-мінойською програмою, відгалуженням Лінійного письма А «з деякими додатковими елементами ієрогліфічної приналежності», яка була основою для пізніше кіпрського письма.   Кіпромінойський словник, можливо, використовувався для написання більше однієї мови.

Аркадокіпрський та перехідний грецький 
На давньому аркадокіпріотському діалекті грецької мови розмовляли мікенські греки, що вперше оселилися на Кіпрі в 12-11 столітті до нашої ери. Врешті-решт його змінив Койне Грек у четвертому столітті до н. Е. , а пізніше візантійський Койне перетворився на кіпрський грецький діалект.

Етеокіпріот 
Етеокіпрська була доіндоєвропейською мовою, корінною на острові, яка конкурувала з грецькою після прибуття останньої і, зрештою, була витіснена нею до третього століття до н. е. Це було написано в Кіпрському письмі, який був прийнятий для Arcadocypriot; одна і та ж система письма використовувалась для написання обох (не пов'язаних) мов. На той час, коли ці дві мови співіснували, народи Кіпру були двомовними (і двокультурними) .

Примітки

Посилання 

 "Usus Norma Loquendi" – Cypriot Greek podcast about the languages of Cyprus 
 "North Cyprus Discovery" – Cypriot Turkish languages basics 
Мови Кіпру